peut évoquer plusieurs éléments :

 , un projet de simulation en trois dimensions débuté en 1980, adapté à la franchise  et qui devient la base du jeu éponyme sorti en arcade en 1983 ;
 , un simulateur de vol de combat édité par Accolade en 1993 sur Mega Drive et Super Nintendo.
Opération Warp Speed, un projet de rendre plus rapide la vaccination contre la COVID-19 aux États-Unis